Meszes, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Meszes, Pécs városrésze

Hasonló nevű
 
 Meszes-hegység, hegy Erdélyben